Януш Радзивілл:

 Януш Радзивілл (1579–1620) — литовський підчаший (1599–1619), єдиний литовський магнат у лавах повстанців-рокошан проти короля Сиґізмунда ІІІ Вази у 1606 р.
 Януш Радзивілл (1612—1655) — воєвода віленський (1653–1655), великий (1654–1655) та польний гетьман литовський (1646–1654).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Радзивілли